Kristineberg kan avse:

 Kristineberg, Borås – en stadsdel i Borås
 Kristineberg, Linköpings kommun – en bebyggd plats söder om Bestorp i Linköpings kommun
 Kristineberg, Lycksele kommun – en tätort i Lycksele kommun
 Kristinebergsgruvan –en gruva i Kristineberg, Lycksele kommun
 Kristineberg, Malmö kommun – ett delområde i stadsdelen Oxie i Malmö stad
 Kristineberg, Mora kommun
 Kristineberg, Oskarshamn – en stadsdel i sydöstra Oskarshamn
 Kristineberg, Stockholm –  en stadsdel i Kungsholmens stadsdelsområde i Stockholms innerstad
 Kristineberg (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i Stockholm
 Kristineberg, Åmål – en stadsdel i Åmål
 Kristineberg, Hudiksvalls kommun
 Kristineberg, Tomelilla kommun
 Kristineberg, Vilhelmina kommun
 Kristineberg (naturreservat) – ett naturreservat i Motala kommun

Se även
 Kristinebergs marina forskningsstation – i utkanten av Fiskebäckskil i mellersta Bohuslän